Coulon puede referirse a varias cosas:

Topónimos
 Coulon, es una comuna francesa del departamento de Deux-Sèvres.
 Coulon, es el nombre de una antigua comuna del departamento de Cher integrada hoy en día en Graçay.
 Coulon, es el nombre de una antigua comuna del departamento de Ille-et-Vilaine integrada hoy en día en Montfort-sur-Meu.

Patronímicos
 Jean-François Coulon, bailarín francés (1764-1836).
 Louis Coulon de Villiers, militar franco-canadiense (1710-1757).
 Joseph Coulon de Jumonville de Villiers, militar francés (1718-1754).